Julio Ruiz puede referirse a: 
Julio Ruiz de Alda (1897), militar y aviador español;
Julio Ruiz (1952), periodista musical español; 
Julio Ruiz (1988), futbolista panameño.